Суперлига 1991 () — 78-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1991 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1991 на сайте rsssf.com 

1991
Дания
Спорт в Дании в 1991 году